Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 7A dans le monde.

 Route 7A en Ontario, Canada
 Route nationale 7A, au Maroc
 Route nationale 7A, au Viêt Nam

Voir aussi